Tanečnice může být:
 osoba provozující tanec
 v kultuře
 Tanečnice (film, 1943) – český film z roku 1943
Tanečnice (film, 2016) – film režisérky Stéphanie Di Giusto inspirovaný životem Loie Fuller

 v geografii
 Tanečnice (Moravskoslezské Beskydy) (1084 m n. m.) – horský vrchol v Radhošťské hornatině 
 Tanečnice (Vsetínské vrchy) (912 m n. m.) – horský vrchol ve Vsetínských vrších
 Tanečnice (Šluknovská pahorkatina) (597 m n. m.) – horský vrchol v Šluknovské pahorkatině

Externí odkazy